Limo kan syfta på:

 Limousin (fordon) – en typ av lång lyxbil
 Limo (operativsystem) –  ett operativsystem för mobiltelefoner
 Maxi Limo – en båtmodell
 The Limo –  elfte avsnittet av första säsongen av TV-serien How I Met Your Mother

Personer
 Benjamin Limo (1974–), en kenyansk friidrottare
 Richard Limo (1980–), en kenyansk friidrottare

Geografi

Indonesien 

 Desa Limo – administrativ by, Jawa Barat, 
 Pulau Limo – ö, Maluku Utara,

Se även
 Quebrada El Limo

Robotskapade Indonesienförgreningar